Le patronyme Boutsen indique une filiation : fils de (double suffixe génitif -sen)  Boud- (de Boudewijn : Baudouin).

Des variantes sont Baussens, Botson, Bodson, Botsen.

Patronyme simple 
 Thierry Boutsen, (1957-), pilote belge ;
 Thieu Boutsen, (1946-), homme politique belge flamand.

Patronyme flamand